Флаг муниципального образования Новощерби́новское сельское поселение Щербиновского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 13 ноября 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4602.

Описание 
«Полотнище с соотношением сторон 2:3, разделённое на равные зелёную и малиновую части белой волнообразной диагонально восходящей полосой в 1/5 ширины полотнища и несущее поверх полосы изображение белого коня с жёлтыми гривой, копытами и хвостом».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, географические и экономические особенности Новощербиновского сельского поселения.

Станица Новощербиновская, давшая название всему сельскому поселению получила своё имя в 1827 году, когда Войсковая канцелярия приняла решение о переименовании Ясенского куренного селения в Новощербиновское.

Селение было сформировано из нескольких семей Щербиновского куреня и переселенцев «второй волны» из Полтавской, Черниговской губерний, Конотопского повета. Это было обусловлено тем, что казаки хорошо освоившие военную службу, не могли при постоянных отлучках для несения кордонной службы, серьёзно заниматься скотоводством, земледелием, рыбным и другими промыслами.

Казачьи семьи были бедны, но даже в ущерб семье казаки содержали лошадей, ведь казак без лошади это не казак. Любовь к этому благородному животному наши предки впитывали с молоком матери. Лошадь была помощником и в мирные годы, когда надо было пахать и сеять хлеб, и в годы войн и лишений. Казак и конь — единое целое, они не раз спасали друг другу жизнь, согревали друг друга в лютую стужу. Много лет спустя, любовь к этому благородному животному не умерла, она осталась в генах каждого человека, живущего на Новощербиновской земле. Осталась традиция ежегодно, после уборки урожая, устраивать конные состязания.

В настоящее время в хозяйствах станицы, у частных лиц, несмотря на трудности, остаётся и сейчас поголовье прекрасных лошадей, ведь это неотделимая часть жизни нашей станицы, наше настоящее и прошлое. В дореволюционное время состоятельные казаки шли на службу вместе со своей лошадью, часто будущий воин с детских лет ухаживал за своим конём, они вместе готовились переносить тяготы воинской службы. Да и мирная жизнь казака была не мыслима без верного спутника — лошади. Только используя её тягловую силу можно было обрабатывать плодородный кубанский чернозём.

Зелёное поле — символизирует богатую природу сельского поселения, его развитое сельское хозяйство.

Малиновое поле — символизирует особую роль казаков в развитии Новощербиновского сельского поселения, цвет — традиционный для запорожского (черноморского) казачества. Также малиновый цвет (пурпур) символизирует благородство, славу, достоинство.

Белый цвет (серебро) — символ мира, чистоты, простоты, совершенства, взаимопонимания.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, уважения, интеллекта, стабильности.

Примечания